Niemcy:
 Dahlem – dzielnica Berlina
 Dahlem – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüneburg
 Dahlem – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
 Dahlem – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Euskirchen

Inne:
 Dahlem-Dorf – stacja metra w Berlinie

Zobacz też:
 Dahlen
 Dalhem